

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Dzikowizna – część wsi Barwałd Średni w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Dzikowizna –  osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn